Böller steht für:
 Knallkörper, Feuerwerkskörper, die mit einem Knall explodieren
 Abschussvorrichtungen für das Böllerschießen
 Böller (Waldgebiet), ein Waldgebiet im Wartburgkreis, Thüringen

Böller ist der Familienname folgender Personen:
 Svenya Cheyenne Böller (* 1993), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: